Kurpat ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Kurpat (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Oskar Kurpat (1894–1970), deutscher Journalist